Volck ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Volck (1868–1948), deutscher Rechtsanwalt und Autor 
 Adalbert J. Volck (1828–1912), deutsch-amerikanischer Zahnarzt und Karikaturist
 Friedrich Volck (1832–1891), deutscher Zahnarzt und Bildhauer
 Herbert Volck (1894–1944), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Volck (1835–1904), deutscher Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Volk (Begriffsklärung)
 Folk (Begriffsklärung)